Lespinasse steht für: 

 Lespinasse, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Automobiles Lespinasse, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Lespinasse ist der Familienname folgender Personen: 

 Augustin de Lespinasse (1737–1816), französischer General der Artillerie, Pair von Frankreich
 Ernest Lespinasse (1897–1927), französischer Turner
 Gabrielle Lespinasse (1888–um 1970), Muse von Pablo Picasso
 Henri de Lespinasse de Saune (1850–1929), französischer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Herbert Lespinasse (1884–1972), franko-amerikanischer Künstler und Dichter
 Julie de Lespinasse (1732–1776), französische Salonnière